Ceocephalus är ett släkte av skalbaggar. Ceocephalus ingår i familjen Brentidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skalbaggar
Ceocephalus